Tescheni Hercegség ill. annak fővárosa a cseh–lengyel határt képező Olza folyó két partján, mely 1920 óta meg van osztva Csehország (korábban Csehszlovákia) és Lengyelország között:
 Cieszyn, a város Lengyelországhoz tartozó fele
 Český Těšín, a város Csehországhoz tartozó fele